Der Gordon-Bennett-Cup ist ein von James Gordon Bennett Jr. (1841–1918) finanziertes Rennen. Es gab davon mehrere verschiedene:
 Gordon-Bennett-Cup (Motorsport), ein Autorennen das sechsmal zwischen 1900 und 1905 stattfand
 Gordon-Bennett-Cup (Ballonfahren), wird heute noch regelmäßig als härteste Gasballonwettfahrt ausgetragen – für einige Zeit gab es einen getrennten Pokal für Motorflugzeuge
 Gordon-Bennett-Cup (Segelyachtrennen), ein heute noch ausgetragenes Segelyachtrennen
 Gordon-Bennett-Pokal, von 1909 bis 1920 ausgetragener Wettbewerb im Flugsport